Вудлејк има више значења:
 Вудлејк (Вирџинија)
 Вудлејк (Калифорнија)